Sclerochlamys es un género de plantas  fanerógamas con dos especies pertenecientes a la familia Amaranthaceae.

Taxonomía 
El género fue descrito por Ferdinand von Mueller  y publicado en Transactions and Proceedings of the Philosophical Institute of Victoria 2: 76. 1858. La especie tipo es: Sclerochlamys brachyptera F. Muell.

Especies

Referencias

Enlaces externos 

 Sclerochlamys.
, 1858: in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. 76. 

Chenopodioideae